Лоторев — фамилия. Известные носители:
 Лоторев, Игорь Иванович (1964) — советский легкоатлет.
 Лоторев, Николай Дмитриевич (1934—2017) — советский хозяйственный, государственный и общественный деятель.